Сотники — несколько населённых пунктов в России и Украине:

Топоним

Россия 
 Сотники — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Сотники (также Сотниковский) — исчезнувшее село в Зиминском районе Иркутской области.

Украина 
 Сотники — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.

См. также 
 Сотник (значения)